Потоси има више значења:
 Потоси (Боливија), град у Боливији
 Потоси (департман), Боливија
 Потоси (Тексас)
 Потоси (Висконсин)
 Потоси (Мисури)